Астрономічна обсерваторія в Палермо знаходиться в Палаццо Норманні, є одним з дослідницьких центрів Національного інституту астрофізики (INAF). Обсерваторія здійснює ряд дослідницьких проектів в галузі астрономії та астрофізики, в тому числі дослідження сонячної корони і дослідження народження і еволюції зірок і вивчення залишків наднових. Є невід'ємною частиною структури лабораторії Центру з розробки й тестування наукової апаратури для телескопів в рентгенівських променях.

В обсерваторії розташований Музей, в якому міститься велика колекція астрономічних інструментів.

Обсерваторія була заснована в 1790 році з волі Фердинанда I де Бурбона. 

В 1801 році Джузеппе Піацці виявив і перший астероїд 1 Церера названий на честь покровительки Сицилії.

Обсерваторія має Код обсерваторії 535.

Примітки 

Астрономічні обсерваторії Італії
Засновані 1790